Cribb ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Cribb (1885–1957), kanadischer Segler
 Joe Cribb, US-amerikanischer Numismatiker
 Phillip Cribb (* 1946), englischer Botaniker
 Richard Cribb (* 1970), Badmintonspieler von der Norfolkinsel
 Roger Cribb (1948–2007), australischer Archäologe und Ethnologe
 Ron Cribb (* 1976), neuseeländischer Rugby-Spieler
 Tom Cribb (1781–1848), englischer Bare-knuckle-Boxer

Siehe auch:
 Crib
 Kripp
 Grib